

Владимирово — село, Добрицька область, община Добричка
 Владимирово — село, Монтанська область, община Бойчиновці
 Владимирово — село, Хасковська область, община Тополовград

Владимирово — присілок, Нікольський район, Вологодська область